Vir (fizika)  - vrtlog u tekućini ili u zraku
 Vir (2012), srpski film

Hrvatska:
 Vir (otok), otok
 Vir (Zadarska županija), naselje i općina u Zadarskoj županiji
 Vir (jezero), jezero u sastavu Plitvičkih jezera

BiH:
 Vir (Posušje, BiH), naselje u općini Posušje

Crna Gora:
 Vir (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić